Нордгаузен — слово немецкого происхождения.

 Нордгаузен (устар.) — см. .
 Нордгаузен, Рихард (1868—1941) — германский писатель, поэт, журналист.